Tuch (von mittelhochdeutsch tuoch „Tuch, Leinwand“)
 Tuch (pl. Tuche) ist eine Sammelbezeichnung für Streichgarn- oder Kammgarngewebe mit einer speziellen Tuchausrüstung
 Tuch (pl. Tücher) als Bezeichnung für ein Stück eines textilen Flächengebildes, das konfektioniert und meist gesäumt wurde (Beispiele sind: Wischtuch, Handtuch, Kopftuch, Halstuch, Taschentuch)
 Tuch ist die Kurzform für Tuchlegung, einer Legung der Kettenwirkerei
 Tuch bezeichnet in der Seemannssprache das Segeltuch oder die Segel im Allgemeinen

Tuch ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Tuch (* 1996), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Ernst Tuch (1872–1922), deutscher Philosoph und Nationalökonom
 Gustav Tuch (1834–1909), deutscher Kaufmann, Publizist und Vereinsgründer
 Hannes Tuch (1906–1986), deutscher Förster und Schriftsteller 
 Heinrich Agatius Gottlob Tuch (1766–1821), Sänger, Komponist und Musikverleger
 Johann Christian Friedrich Tuch (1806–1867), deutscher Orientalist, Theologe und Rektor der Universität Leipzig
 Josef Tuch (1859–1943), österreichischer Bildhauer
 Kurt Tuch (1877–1963), deutscher Maler
 Raphael Tuch (1821–1900), Verleger, siehe Raphael Tuck & Sons
 Sebastian Tuch (* 1975), deutscher American-Football-Spieler
 Walter Tuch (1913–1969), österreichischer Kameramann
 Wilhelm Tuch (1866–1921), deutscher Unternehmer und Politiker (DVP)

Tuch steht auch für:
 linksseitiger Nebenfluss des Psel, siehe Tuch (Fluss)